Піт Сампрас до цього двічі підряд був чемпіоном, але в четвертому колі його несподівано переміг Петр Корда.

Патрік Рафтер виграв свій перший титул на турнірах Великого шолома, здолавши у фіналі несіяного Грега Руседскі, для якого це також був перший фінал на турнірах Великого шолома, з рахунком 6–3, 6–2, 4–6, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 ATP – 1997 US Open Men's Singles draw 

1997 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу